Big River – musical con libretto di William Hauptman musiche e testi di Roger Miller
 Big River – census-designated place statunitense situato in California
 Big River – brano musicale di Johnny Cash del 1958
 Big River – comune canadese nella provincia del Saskatchewan